Binninger ist der Familienname folgender Personen:

 Annette Binninger (* 1968), deutsche Journalistin
 Christoph Binninger (* 1964), deutscher Priester und Theologe
 Clemens Binninger (* 1962), deutscher Politiker (CDU)
 Dieter Binninger (1938–1991), deutscher Erfinder

Siehe auch:
 Binningen (Begriffsklärung)